O caminho municipal 1186 (CM1186) é uma estrada que liga a  N 316 , no concelho de Vinhais, a Formil (  M 518 ), no concelho de Bragança.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)